Damià Torres Latorre (Alginet 1997), és un estudiant de Grau en Matemàtiques i Enginyeria Física al CFIS de la Universitat Politècnica de Catalunya i forma part del projecte Estalmat.

Ostenta 16 títols internacionals dels quals deu són medalles d'or. És el valencià amb els millors resultats de la història en competicions matemàtiques universitàries. L'any 2014 va aconseguir les tres medalles d'or en les olimpíades científiques de batxillerat (matemàtiques, física i química). En destaca l'homenatge que va rebre en juny de l'any 2014 al Palau de la Generalitat Valenciana. Sir Harold Walter Kroto, Premi Nobel de Química, va anar d'una manera expressa al Palau de la Generalitat per conèixer el campió de l'estat espanyol en química i els seus companys.

Dos anys seguits, l'any 2013 i l'any 2014 guanyà la medalla d'or en la Mediterranean Mathematics Competition (Mediterrani-Espanya)  També aconseguí l'or l'any 2013, a Bolívia, en l'Olimpíada Iberoamericana de Química (El major èxit en química obtingut per un estudiant espanyol). Després sumà al seu palmarés quatre ors més en matemàtiques: l'any 2014, a Bucarest obtingué or a la International Mathematical Arhimede Constest; en 2015, a Puerto Rico, va aconseguir or absolut a l'Olimpíada Iberoamericana de Matemàtiques, liderant l'equip espanyol que queda en tercer lloc. El mateix any en Bulgària a la International Mathematics Competition for University Students aconseguí l'or. L'any 2016, a la mateixa competició va revalidar aquest premi. i en una competició a Porto va guanyar un or en programació ràpida.

L'any 2014 després de classificar-se en les dues primeres posicions durant quatre anys en la Prova Cangur, va rebre el Pin de Plata, màxim guardó que atorga la Societat Catalana de Matemàtiques als competidors matemàtics que han aconseguit els quatre anys obtindre premi. 2016 durant la XXX Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas va aconseguir la medalla d'or

Referències

Bibliografia 
 Miralles, Alejandro. Biografia: Una pincelada de Damià a través de las Matemáticas (p.89 a 98), Olimpiada Matemática Española, any 2014. Edita: Universitat de València; 
 Ledesma, Antonio, 50 años de olimpiada matemática española (p.88 a 89); any 2014; Utiel. Edita: Colectivo Frontera de Matemáticas; ISSN 2254-2159

Alginetins
Matemàtics valencians
Alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya